Eefje Wijnberg, vroeg pseudoniem van schrijver Geerten Meijsing
Hans Wijnberg, Nederlands chemicus
Jeffrey Wijnberg, Nederlands klinisch psycholoog, schrijver en columnist
Nachoem Wijnberg, Nederlands schrijver en dichter
Nicolaas Wijnberg, Nederlands kunstenaar en choreograaf
Piet Wijnberg, Nederlands voormalig voetballer voor onder meer Ajax en Sparta
Rob Wijnberg, Nederlands filosoof en publicist
Mieke Boers-Wijnberg, Nederlands voormalig Tweede Kamerlid
Wynberg, Kaapstad, zuidelijke voorstad van Kaapstad, Zuid-Afrika
Wijnberg (Venlo)